Очеретное — название населенных пунктов на Украине:

 Очеретное — село в Долинском районе Кировоградской области.
 Очеретное — село в Кременецком районе Тернопольской области.